Дугинское сельское поселение — муниципальное образование в составе Сычёвского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Дугино.

Географические данные 
 Расположение: южная часть Сычёвского района
 Граничит:
 на севере — с Лукинским сельским поселением
 на северо-востоке — с  Мальцевским сельским поселением
 на востоке — с  Суторминским сельским поселением
 на юге и западе — с  Новодугинским районом
 на северо-западе — с Бехтеевским сельским поселением
 Крупные реки: Вазуза.
 По территории поселения проходит автомобильная дорога  Смоленск — Дорогобуж — Вязьма — Зубцов  .
 По территории поселения проходит железная дорога Вязьма — Ржев, имеется станция Вазуза.

История 
Образовано Законом Смоленской области от 20 декабря 2004 года. Законом Смоленской области от 28 мая 2015 года в Дугинское сельское поселение были включены все населённые пункты упразднённого Суторминского сельского поселения.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 31 населённый пункт:

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины, охотохозяйства.

Примечания 

Сельские поселения Смоленской области
Муниципальные образования Сычёвского района
Сельские поселения Сычёвского района